Сакиб ( — город на севере Иордании, в 11 км к западу от города Джараш и в 55 км к северу от столицы страны, города Амман. Административно относится к мухафазе Джараш.

Население — 11 586 жителя (2015 год).

Площадь города 4 км².

Телефонный код +962(2).

Климат

Примечания 

Города Иордании